Trnjine (Cetinje, Crna Gora)
Trnjine (Foča, BiH)